Steen:
 Steen (tegneseriefigur)

Fornavn 
 Steen Smidt-Jensen (º 1945), Olympisk tikæmper og gynækolog
 Steen Ankerdal (1948  2014), en dansk journalist, studievært og forfatter
 Steen Steensen Blicher (1782  1848), en dansk præst og forfatter
 Steen Clausen Bille (1527, Vandås  1586, Nivå), en dansk landsdommer
 Carl Steen Andersen Bille (1828, Nykøbing Sjælland  1898, Holbæk), en dansk journalist, politiker og embedsmand
 Steen (Ottesen) Brahe, né Knudstrup (1547, Gladsaxe  1620, Kalundborg)
 Steen Gade (º 1945, Troldhede)
 Steen Giebelhausen, en norsk skibsreder og gullaschbaron
 Steen Steensen Herschend (1888, København  1976, Taarbæk), en dansk sejlsportsmand
 Steen Birger Jørgensen (º 1959), en dansk sanger, sangskriver og skuespiller
 Steen Stig Lommer (º 1960, København), en dansk skuespiller og teaterchef
 Steen ("Nalle") Nielsen, en dansk stand-up komiker
 Steen Rasmussen (º 1949, København), en dansk skuespiller og instruktør
 Steen Eiler Rasmussen (1898, København  1990, København), en dansk arkitekt, byplanlægger, forfatter og debattør
 Steen Rock (tidligere DJ Pladespiller og Pladen), en dansk hiphop-DJ og -producer
 Steen Springborg (º 1954, Aarhus), en dansk skuespiller
 Steen Svare (º 1955), en dansk sanger og guitarist
 Steen Thychosen (º 1958), en tidligere dansk fodboldspiller

Efternavn 
 Bodil (Jørri) Steen, né Jensen (1923, København  1979, Frederiksberg), en dansk skuespiller
 Johannes (Vilhelm Christian) Steen (1827, Kristiania  1906, Voss), en norsk statsminister og skolemand
 Mary (Dorthea Frederikke) Steen (1856, Hvilsager Sogn  1939, København), en dansk fotograf og kvindesagsforkæmper
 Niels Jørgen Steen (º 1939), en dansk pianist og orkesterleder
 Nikolaj Steen (º 1967, København), en dansk sanger, sangskriver, trommeslager, komponist, producer og skuespiller
 (Kirstine) "Paprika" Steen (º 1964, Frederiksberg), en dansk skuespiller inde og filminstruktør
 Peter Steen (º 1936), en dansk skuespiller
 Søren Steen (º 1942), en dansk skuespiller

Stehn 
 Erich Stehn (1920, Bühnsdorf  1986, Altengörs), en tysk politiker (CDU)

Andre 
 Steen & Stoffer ()
 Steen
 Steen & Strøm ASA, en skandinavisk centerkæde

Se også 
 Steen Bille
 Steen (Sten) Jørgensen

 Relaterede ord og navne
 Sten
 Steene
 Stijn (Steijn), Steyn, Stein

Referencer 

 Verteilung des Namens "Steen" in Deutschland - verwandt.de

Nedertyske efternavne
Nederlandske efternavne
Danske efternavne
Svenske efternavne
Norske efternavne